Айсаз — название рек в России:

Айсаз (приток Айсаза) — река в Томской области.
Айсаз (приток Черталы) — река в Томской области.

См. также 
Малый Айсаз — река в Томской области.